Орфографический, ортоэпический и морфологический словарь румынского языка () — румынский нормативный словарь, изданный Лингвистическим институтом «Йоргу Иордана - Александру Розетти» Румынской академии. Его первое издание было опубликовано в 1982 г. объемом 59 500 слов, а второе издание — в 2005 г. — 62 000 слов.

Описание 
Первое издание словаря (DOOM) было опубликовано в 1982 году Издательством Академии Социалистической Республики Румынии в Бухаресте. Второе издание словаря DOOM2 — появилось 15 июня 2005 по инициативе академика , президента Румынской Академии.

Словарь предназначен для всех, кто хочет выразить себя письменно и устно в соответствии с действующими лингвистическими и литературными нормами современного румынского языка, а также является руководством для школьников, студентов, учителей, авторов книг, специалистов в области письменной и аудиовизуальной прессы, переводчикам.

DOOM2 (второе издание) содержит более 62 000 слов, что на 2 500 слов больше, чем в первом издании. Новые и измененные слова помечаются отличительным знаком: новые введенные слова отмечаются звездочкой (*), а измененные слова отмечены восклицательным знаком (!).

Примечания

Ссылки 
 Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti

Словари